Christophle est un patronyme porté notamment par :

 Albert Christophle (1830-1904), avocat, jurisconsulte et homme politique français ;
 Isidore Christophle (1831-1879), homme politique français ;
 Jean Christophle (1851-1916), homme politique français ;
 Luc Christophle (1827-1907), homme politique français ;
 Pierre-Joseph Christophle (1715-1781), architecte français du .

Homonymie de patronyme